

Geografia 
 Takayama – città giapponese della prefettura di Gifu
 Takayama – villaggio giapponese della prefettura di Gunma 
 Takayama – villaggio giapponese della prefettura di Nagano

Persone 
 Aki Takayama – ex sincronetta giapponese
 Dom Justo Takayama – daimyō e samurai giapponese durante l'Epoca Sengoku, beatificato da papa Francesco
 Kaoru Takayama – calciatore giapponese
 Minami Takayama – doppiatrice e cantante giapponese
 Tadao Takayama – calciatore giapponese

Altro 
 Castello di Takayama – castello giapponese nella città omonima
 Takayama Matsuri – festival tradizionale giapponese che si tiene nella città omonima